La Route nationale 63 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 63 en Belgique
 Route nationale 63 en Estonie
 Route nationale 63 en France métropolitaine
 Route nationale 63 en Inde
 Route nationale 63 en Norvège

Voir aussi